Эдуардо дель Пуэйо (; , Сарагоса — , Синт-Генезиус-Роде) — испанско-бельгийский пианист и музыкальный педагог.

Сын мебельного фабриканта. Начал учиться музыке в родном городе, в 15 лет дебютировал с местным оркестром. Затем продолжил музыкальное образование в Мадриде, а в середине 1920-х гг. отправился в Париж, где занимался под руководством Мари Яэль и выступал с концертами (в частности, в 1927 г. по случаю столетия со дня смерти Бетховена выступил с Оркестром Ламурё в Театре Елисейских Полей).

С 1935 г. обосновался в Брюсселе. В 1948—1976 гг. преподавал в Брюссельской консерватории, на протяжении многих лет был консультантом фортепианной номинации Конкурса имени королевы Елизаветы. Среди его учеников, в частности, Стивен Де Гроте, Атанас Куртев, , Джеффри Дуглас Мэдж.

Эдуардо дель Пуэйо оставил ряд записей, в том числе произведения Сезара Франка, Жозефа Йонгена, Энрике Гранадоса.

В Сарагосе имя пианиста носят улица и одна из аудиторий в городской консерватории.

Примечания

Ссылки 
 
 
 

Академические музыканты Испании
Академические музыканты Бельгии
Преподаватели Брюссельской консерватории